Zavolžskij rajon 

 Zavolžskij rajon – rajon dell'Oblast' di Ivanovo
 Zavolžskij rajon – rajon di Jaroslavl'
 Zavolžskij rajon – rajon di Tver'
 Zavolžskij rajon – rajon di Ul'janovsk

Pagine correlate 
 Privolžskij rajon